Trois navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Krakowiak :

 l'ORP Krakowiak, un torpilleur ;
 l'ORP Krakowiak, un destroyer d'escorte de la classe Hunt Type II.
 l', un sous-marin de la  

Krakowiak